Miloslavskij rajon – rajon dell'Oblast' di Rjazan', in Russia 
 Dmitrievič Nikolaj Tolstoj-Miloslavskij – saggista e storico britannico